Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1972/73 war die sechste Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 26. August 1972 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Juni 1973 mit dem 24. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde wie in der Vorsaison als eine viergleisige Liga konzipiert. Im Gegensatz zur Vorsaison bestanden aber alle Gruppen aus 13 Mannschaften anstatt wie in der Vorsaison aus 15. Grund für die Mannschaftsanzahlreduzierung war, das es aus der unteren Liga keine Aufsteiger gab. Die vier Gruppen wurden dabei  als Gruppe Rot, Gruppe Weiß, Gruppe Grün und Gruppe Blau bezeichnet. All vier Erstplatzierten stiegen zum Saisonende direkt in die 2. Lig auf. 

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 48 Mannschaften die vier Absteiger aus der 2. Lig İzmirspor, Ankara Güneşspor, Toprak Ofisi SK und Tarsus İdman Yurdu hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht. 

Eskişehir Demirspor, Tirespor, Erzurumspor und Malatyaspor erreichten die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Beykozspor den direkten Wiederaufstieg in die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Lüleburgazspor, Gaziantepspor und Karabükspor die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe Rot Burdurspor und Muğlaspor, aus der Gruppe Weiß İzmir Demirspor und Eyüpspor, aus der Gruppe Grün Mardinspor und Toprak Ofisi SK und aus der Gruppe Blau Yenimahalle SK und Sincanspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Grün (Yeşil Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Blau (Mavi Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1972/73 auf mackolik.com (türkisch)

1972/73
Fußballsaison 1972/73